Trnovec (mađarski Drávamagyaród) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Nedelišće, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1189 stanovnika te 269 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji